Трое́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 241,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Троен на сайті французького Національного інституту географії
 Троен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Троен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Троен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Троен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена